Кубок Англии по футболу 1889/90 () — 19-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. В нём приняли участие 137 клубов, 115 из которых начали борьбу на предварительном этапе. 6 из заявившихся клубов не сыграли ни одного матча.

Первый отборочный раунд

Переигровка первого отборочного раунда

Второй отборочный раунд

Переигровка второго отборочного раунда

Третий отборочный раунд

Переигровка третьего отборочного раунда

Четвёртый отборочный раунд

Переигровка четвёртого отборочного раунда

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Третий раунд

Переигровка третьего раунда

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 1889/90 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1889/90 на сайте на Wildstat.ru 

1889-1890
Футбол в Англии в сезоне 1889/1890